Csehország
 Dolní Lažany, település a Třebíči járásban
 Dolní Lažany, Lipová településrésze a Chebi járásban